A85 kan avse

 A85 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A85 (motorväg, Frankrike)
 A85 (motorväg, Tyskland)